Henry Martyn Field kan syfta på:

* Henry Martyn Field (1822–1907), amerikansk präst och författare
 Henry Martyn Field (1837–1912), amerikansk gynekolog